Дми́трий Спиридо́нович Би́сти (27 июня 1925, Севастополь — 21 октября 1990, Москва) — советский график. Народный художник РСФСР (1984). Член-корреспондент (1979), действительный член и вице-президент Академии художеств СССР (с 1988 года).

Биография 
Учился в 1939—1941 годах в средней художественной школе при Художественном училище памяти 1905 года. В 1952 году окончил Московский полиграфический институт. Ученик московских графиков А. Д. Гончарова и П. Г. Захарова.

С 1947 года начал работать в издательствах «Художественная литература», «Детская литература», «Современник». С 1960-х годов стал известен как иллюстратор и оформитель книг. Принимал участие в оформлении собраний сочинений Лопе де Вега, Проспера Мериме, произведений Бертольда Брехта, Акутагава Рюноске, А. С. Грибоедова, С. Маршака, В. Маяковского, Вергилия, Гомера, Апулея и др.

Значительная часть творчества Бисти посвящена дизайну книги, работе со шрифтами, конструированию макетов, оформлению титульных листов, переплётов и суперобложек.

Излюбленная его техника — гравюра на дереве. Работал также в технике офорта («Песнь о Роланде», 1976), цветной ксилографии.

Участвовал в оформлении двухсоттомной серии «Библиотека всемирной литературы».

Произведения — находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, многочисленных государственных и частных собраниях в России и за рубежом.

Похоронен на Кунцевском кладбище.

Выставки 
2016

«Андрей Бисти — скульптура, Дмитрий Бисти — графика» в галерее открытый клуб

Звания и награды 
 Лауреат Государственной премии СССР 1978 года — за иллюстрирование 200-томной «Библиотеки всемирной литературы».

Библиография 
 Д. С. Бисти. «Графика», М., 1978

Примечания

Литература 
 «Выставка произведений Д. Бисти», Каталог, М., 1975
 «Популярная художественная энциклопедия», Под ред. Полевого В. М.; М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1986

Ссылки 
 Ксилографии Дмитрия Бисти
 Бисти Дмитрий Спиридонович

Графики СССР
Графики России
Действительные члены Академии художеств СССР
Художники-иллюстраторы СССР
Выпускники Московского университета печати
Похороненные на Кунцевском кладбище